Гу́дов — русская фамилия и топоним.

Персоны 
 Гудов, Александр Константинович (1932—2004) — заслуженный летчик-испытатель СССР, капитан.
 Гудов, Иван Иванович (1907—1983) — советский фрезеровщик, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Гудов — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн (Германия).